G11 oder G 11 steht für:
 Daihatsu Charade, eine Version des PKW-Modells produziert zwischen 1983 und 1987
 HK G11, ein modernes Sturmgewehr der Firma Heckler & Koch
 HMS G11, ein britisches U-Boot im Ersten Weltkrieg
 HMS Quadrant (G11), ein britisches Kriegsschiff im Zweiten Weltkrieg
 Logitech G11, eine Tastatur der Schweizer Firma Logitech
 Canon PowerShot G11, eine digitale Kompakt-Kamera
 die chinesische Autobahn Hegang-Dalian, die Hegang mit Dalian verbindet
 BMW G11, ein PKW-Modell
 Hereditäre Ataxie (ICD-10-Code), Krankheit des Nervensystems

G-11 steht für:
 Handelsname von Hexachlorophen

Abkürzung